Гандер — річка у Люксембурзі і Франції.
 Гандер — річка в Канаді, на острові Ньюфаундленд.
 Гандер — містечко на острові Ньюфаундленд в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.